Schola Cantorum hace referencia a varios artículos:

Escuela primigenia
Schola Cantorum (medieval) (s.IV)

Agrupaciones musicales homónimas
 Schola Cantorum de París (1896)
 Schola Cantorum Basiliensis (1933)
 Schola Cantorum de Venezuela (1967)
 Schola Cantorum de Lima (2008)

Además
 Schola Cantorum: Revista de cultura sacro-musical fundada por Miguel Bernal Jiménez en México.